Als Sechste Republik wird bezeichnet:

 Sechste Koreanische Republik, in der Geschichte Südkoreas die Zeit seit 1987
 in Frankreich ein politisches System, das der aktuellen Fünften Republik nach einer Verfassungsänderung folgen würde, siehe Convention pour la sixième République

Siehe auch:

 Erste Republik
 Zweite Republik
 Dritte Republik
 Vierte Republik
 Fünfte Republik